Бычков, Алексей:
 Бычков, Алексей Георгиевич (1884—1938) — полковник, командир 19-го Оренбургского казачьего полка.
 Бычков, Алексей Михайлович (1928—2015) — российский учёный-богослов, баптист, доктор наук.
  (род. 1985) — украинский пауэрлифтер, чемпион и рекордсмен мира.
 Бычков, Алексей Юрьевич (род. 1972) — российский футболист.